Guinan kan syfta på:

Guinan (rollfigur) – en rollfigur i Star Trek
Guinan, Hainan – ett härad i prefekturen Hainan i Qinghai-provinsen
 Guinan Shuiku –  en reservoar i Kina

Personer
 María Guinand en venezuelansk dirigent